

Бозай — село, Аягозький район, Абайська область
 Бозай — село, Келеський район, Туркестанська область
 Бозай — село, Теректинський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Майдабозай